Ussel (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Ussel (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Ussel (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje